Franz von Österreich bezeichnet folgende Personen:

 Franz I. von Österreich (1768–1835), Kaiser von Österreich und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, siehe Franz II. (HRR) 
 Franz Ferdinand von Österreich-Este (1863–1914), österreichischer Erzherzog, Thronfolger von Österreich-Ungarn
 Franz Joseph I. (1830–1916), Kaiser von Österreich
 Franz Karl von Österreich (1802–1878), Sohn von Kaiser Franz I. 

 Maximilian Franz von Österreich (1756–1801), österreichischer Erzherzog, Kurfürst und Erzbischof von Köln 
 Otto Franz Joseph von Österreich (1865–1906), österreichischer Erzherzog, Vater von Kaiser Karl I.
 Sigismund Franz (Österreich-Tirol) (1630–1665), Landesfürst von Tirol
 Stefan Franz Viktor von Österreich (1817–1867), österreichischer Erzherzog